Miejscowości we Francji:
 Nance – miejscowość i gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura
Gminy w USA:
 Nance (ang. Nance Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nance (ang. Nance County) – w stanie Nebraska
Osoby o nazwisku Nance
 John Nance Garner – polityk amerykański
 Jack Nance – aktor amerykański
 John J. Nance – pisarz
 Ray Nance – muzyk